Fammi entrare – singolo di Marina Rei del 2005
 Fammi entrare – singolo di Marco Carta del 2013